Il doppio del torneo di tennis ITF Las Cruces Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Keri Wong che hanno battuto in finale Anamika Bhargava e Mayo Hibi 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)
 Adriana Pérez /  Lenka Wienerova (quarti di finale)

 Jessica Moore /  Sally Peers (quarti di finale)
 Fatma Al-Nabhani /  Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Las Cruces Women's Challenger 2013